Хяккімару (百 鬼 丸 ひ ゃ っ き ま る Hyakkimaru) Є одним з головних героїв франшизи. За пару днів до народження персонажа його батько - Дайго Кагеміцу, уклав угоду з демонами, обмінявши втілення в реальність своїх амбіцій на частини тіла сина. Внаслідок цього юнак втратив безліч органів, втративши зору, слуху, нюху, можливості говорити, нормально пересуватися. Подорослішавши, підліток дізнається, що повернути частини тіла можливо, однак для цього йому потрібно вбити всіх демонів, яким він був пожертвуваний.

Зовнішність 
Хяккімару - худий підліток середнього зросту. Має довге чорне волосся, зібране в високий кінський хвіст. У юнака досить бліда, з безкровним, неяскравим кольором, шкіра. Очі підлітка, мають ясний, наближений до яскравого каштановому відтінку колір, тривалий час замінені очними протезами з карою райдужкою.

Хяккімару, багато в чому дуже схожий на свою матір - Нуї Але Кату, володіє практично ідентичними з нею рисами обличчя: підліток має такі ж прямі тонкі брови, овал обличчя, ніс і губи; його верхню повіку утворює схожий з материнським розріз очей. Єдиними відрізняються елементами, що мають деяку схожість із зовнішністю батька, є розкосі очі юнака і його висхідні брови.

До подій шостої серії Хяккімару носив шарф тьмяно-коричневого кольору і рваний сірий плащ. Під ним - чорне, що досягає колін, поношена кімоно з білими візерунками, своєю формою нагадують якоря або піки. В обі просунутий меч з синім (на деяких концепт-артах - червоним) шнуром сагео. На передпліччях і гомілках розташовані пов'язки з світло-сірої тканини.

Характерною особливістю зовнішнього вигляду Хяккімару є протези, які замінять багато втрачені частини тіла. Однак з огляду на те, що в процесі розвитку подій юнак постійно повертає собі що-небудь, деякі протези згодом зникають. Проте, найбільш довго протезованими у нього були обидві руки, ліва нога і очі.

Особистість 
Будучи позбавленим практично всіх органів почуттів, Хяккімару з самого народження був в деякій мірі ізольованим, закритим від зовнішнього світу. Здатний формувати лише убоге уявлення про середовище, в якому живе, в результаті підліток обзавівся досить специфічними, незвичайними рисами характеру і манерою поводитися.

Перш за все, позбавлений соціалізації, Хяккімару дуже поверхово знайомий з особливостями комунікації з іншими людьми. Юнак дуже наївний і легко ведеться на брехню. Найчастіше його жести і вчинки незрозумілі оточуючим і викликають у них подив. А внаслідок глухонімоти, з якої юнакові доводилося жити протягом шістнадцяти років, він відрізняється мовчазністю і тривалий час вважав  невербальне спілкування кращим. У той же час, не дивлячись на недосвідченість у взаємодії з людьми, підліток з інтересом ставиться до цього і яскраво простежується схильність копіювати жести і дії оточуючих, пророблені спочатку над ним. З огляду на невміння належним чином розуміти чужі почуття і емоції, часом своїми вчинками Хяккімару не навмисно ображає тих, хто його оточує, наприклад, ігноруючи розмову. З аналогічної причини іноді він не може зрозуміти, чому та чи інша дія в суспільстві вважається недоречним, і потребує пояснення ззовні. В цьому плані Дороро виступає для нього свого роду учителем і ключем до соціалізації.

У Хяккімару зовсім не сформовані моральні принципи. Розмежовуючи поняття того, що погано, а що - добре, все життя він міг покладатися тільки лише на колір полум'я живих істот. В якійсь мірі це, як і демонічне полум'я всередині його душі, лягло в основу жорстокості і холодності підлітка. Вбиваючи, він не сумнівається, оскільки не може бачити в убивстві чогось поганого або неправильного. Часом, потрапляючи під вплив обставин, юнак стає занадто одержимим своїм прагненням досягти мети, і тоді ця жорстокість здатна перетнути кордон. Однак, в той же час, за допомогою повернення органів почуттів підліток отримує все більше і більше можливостей вивчати світ з інших сторін. Зрештою, це, укупі з підтримкою близьких, змушує його замислитися про поняття гуманності і людяності.

Сюжет 
Дія розгортається навколо роніна в період Сенгоку, який народився з потворними фізичними відхиленнями, що не порівнянними з життям, через те, що напередодні його батько, дайме, уклав угоду з 12 демонами, які подарували йому величезну владу і благополуччя, однак в обмін забрали по одному органу у дитини.

Батько, сп'янілий своїм щастям, без краплі співчуття вимагає вбити «виродка», і мати пускає дитину по річці, однак його ще живим знаходить лікар і чарівник Хомма, який за допомогою цілющої магії і алхімії вставляє дитині органи, витягнуті у інших дітей, які загинули під час війни. Так як нові «протези» зберегли собі силу цілющу магію, хлопчик став практично невразливим до будь-яких смертельним ран і ударів. Однак наявність протезів робить хлопчика вільним від прокляття 12 демонів. Виріс і вже молодий воїн, названий Хяккімару, дізнається, що якщо вбити всіх 12 демонів, то він зуміє повернути собі всі втрачені органи. Під час подорожей Хяккімару зустрічає маленьку злодійку-сироту на ім'я Дороро, яка, прикидаючись хлопчиком, вирішує супроводжувати його в небезпечних мандрах.

Демони 
12 Демонів, які забрали частини тіла Хяккімару:

1. Аридзигоку - один з демонів, які забрали частини тіла Хяккімару. Приймає форму мурашиного лева і вириває в землі воронку, чекаючи, коли жертва потрапить в пастку.

2. Асура - один з демонів, які забрали частини тіла Хяккімару. В аніме 2019 року уклав додаткову угоду з Тахомару, Муцу і Хего, щоб перемогти Хяккімару.

3. Бандай - один з демонів, які забрали частини тіла Хяккімару. Жив в одному селі під виглядом хворої жінки середнього віку і змушував жителів ловити для його прожитку подорожніх. У грі 2004 року ім'я демона змінили на Юдай.

4. Демон-Ящірка - один з демонів, які забрали частини тіла Хяккімару. В аніме 2019 року перший демон, якого переміг маленький Хяккімару, навчений Дзюкаєм.

5. Дейкі - один з демонів, які забрали частини тіла Хяккімару. Приймає форму брудної слизу, повної сміття. В оригінальній манзі 1967 року роз'їдав як кислота все, що в нього потрапляло.

6. Йото - один з демонів, які забрали частини тіла Хяккімару. Приймає форму гігантського птаха.

7. Кьюбі - один з демонів, які забрали частини тіла Хяккімару. Приймає форму синього полум'я у вигляді лисиці і мешкає близько стіни Банмон.

8. Маймай-Онба - один з демонів, які забрали частини тіла Хяккімару. Уклала договір з Сабаме: взамін на їжу і укриття для неї і її дітей вона не чіпала село Сабаме.

9. Ніхіру - один з демонів, які забрали частини тіла Хяккімару, що вселився в меч. Всякий, хто візьме в руки цей меч, почне за допомогою нього проливати річки крові і вбивати всіх без розбору.

10. Нокосарегумо - один з демонів, які забрали частини тіла Хяккімару. Приймає форму величезної багатоніжки і живе в темному хмарі. Змушував жителів села, де жили Уме і Сару, приносити йому жертви.

11. Нуе - один з демонів, які забрали частини тіла Хяккімару. В манзі 1967 року: демон, який зібрався з частин інших демонів, убитих в минулому Хяккімару. В аніме 2019 року: демон у вигляді химери.

12. Хакуменфудо - один з демонів, які забрали частини тіла Хяккімару (в аніме 2019 року немає, але його роль в сюжеті здебільшого така ж, як і в оригіналі). Вселився в статую Будди без обличчя і змусив Окаку (дух скульптора) прислужувати йому.

Джерело 
 https://fanfics.me/fandom1616/heroes/group3473  - інформація про Демонів
 https://fanfics.me/fandom1616/heroes/group3473  - інформація про Демонів

Персонажі аніме та манґи